Taggart ou Tagart sont des patronymes, prénoms et toponymes pouvant désigner:

Divertissement
Taggart, série télévisée policière écossaise
Taggart, film américain de 1964

Patronyme
Adam Taggart (né en 1993), joueur australien de football
 (1889-1947), acteur américain
 (1801-1849), poétesse américaine
 (1804-1858), homme d'église anglais
 (1895-1940), réalisateur de film canadien
Farquhar Mac Taggart (mort vers 1251), noble écossais
Gerry Taggart (né en 1970), joueur nord-irlandais de football
James Gordon Taggart (1892-1974), homme politique canadien en Saskatchewan
 (né en 1975), drummer et auteur canadien
 (1867-1938), homme politique américain du Kansas
 (1932-2014), officier et administrateur américain
, actrice américaine
 (1878-1913), joueur anglais de cricket
 (né en 1987), présentateur de radio nord-irlandais
 (1754-1825), homme politique américain du Massachusetts
 (né en 1991), joueur écossais de football
 (né en 1985), joueur américain de basket-ball
 (née en 1968), présentatrice de télévision canadienne
Thomas Taggart (1856-1929), homme politique américain de l'Indiana
 (né en 1976), joueur américain de football américain

Variante
 (1881-1946), policier colonial britannique

Prénom
 (né en 1970), homme d'affaires américain

Toponyme

, communauté de l'Ontario

, communauté de l'Indiana
, communauté de la Virginie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme